stęp (anatomia) – część ciała u kręgowców, łącząca stopę z golenią
 stęp (chód) – sposób poruszania się zwierząt czworonożnych
 stęp (jeździectwo) – najwolniejszy chód konia (oraz osła i muła)